Nill ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Nill (1861–1945), deutscher Tierarzt und Zoobesitzer (Tiergarten Nill)
 Balts Nill (* 1953 als Ueli Balsiger), Schweizer Multiinstrumentalist und Journalist
 Christian Nill (1956–2019), deutscher Polizeibeamter und Polizeipräsident
 Elisabeth Nill (* 1932), deutsche Lehrerin und Politikerin (SPD), MdL Baden-Württemberg
 Gustav Nill (1903–1944), württembergischer Kunstmaler
 Jakob Nill (1875–1960), deutscher Politiker der SPD
 Jessica Nill (* 1979), deutsche Schachspielerin, seit 2010 Jessica Schmidt
 Jim Nill (* 1958), kanadischer Eishockeymanager
 Johannes Nill (1825–1894), deutscher Zimmermeister und Zoobesitzer (Tiergarten Nill)

Nill ist ein Bergname:
 Nill (Schwarzwald), über 880 m hoher Berg im westlichen Schwarzwald auf den Markungen von Zell am Harmersbach und Fischerbach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Nil (Begriffsklärung)